Diminutivo da palavra carro.
Carrinho de bebê
Carrinho de brinquedo
 Carrinho de escota,  para regular a posição das escotas num veleiro
Carrinho de mão
Carrinho do Monte
Carrinho de rolimã
Carrinho de supermercado
Carrinho (futebol), um lance de futebol e futsal

ou
Sinônimo de travelling, um tipo de movimento de câmara em cinema

Desambiguação